W grupie B Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 znalazły się reprezentacje Anglii, Rosji, Walii i Słowacji. Mecze zostały rozegrane w dniach od 11 do 20 czerwca 2016.

Tabela 
Legenda:

Mecze

Walia – Słowacja

Anglia – Rosja

Rosja – Słowacja

Anglia – Walia

Rosja – Walia

Słowacja – Anglia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Grupa B Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016